Il doppio del torneo di tennis Jameson Cup 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori George Bastl e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Filippo Messori e Vincenzo Santopadre 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Sander Groen /  Tuomas Ketola (semifinali)
 Julian Knowle /  Lorenzo Manta (semifinali)

 Filippo Messori /  Vincenzo Santopadre (finale)
 George Bastl /  Giorgio Galimberti (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jameson Cup 2000